WWE VS ECW 2007 (cunoscut și ca WWE RAW 2.5 PC) este un mod pentru jocul WWE RAW PC 2002.

Roster

Brock Lesnar
Shawn Michaels
Big Show
Ric Flair
Rey Mysterio
William Regal
Chris Benoit
Jeff Hardy
Matt Hardy
Chris Jericho
Edge
Sandman
Finlay
Sabu
Batista
Undertaker
Eddie Guerrero
Lance Storm
Kane
Boogeyman
Bret Hart
Scott Hall
Kevin Nash
Hulk Hogan
John Cena
Kurt Angle
Gregory Helms
Rob Van Dam
Tommy Dreamer
CM Punk
Rikishi
Randy Orton
Bobby Lashley
The Rock
Booker T
John Layfield
Shane McMahon
Shelton Benjamin
Stone Cold Steve Austin
The Great Khali
Ken Kennedy
Vince McMahon
Test
Johnny Nitro
Triple H
Goldberg
Scott Steiner

World Wrestling Entertainment
Jocuri video